Schleifmühlenbach ist ein Gewässername:

 Schleifmühlenbach ist der Mittellaufname des Sürstbachs, rechter Zufluss des Steinbach (Swist), Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Schleifmühlenbach (Neckar), linker Zufluss des Neckars nach dem Rücklauf des Schleusenkanals Poppenweiler in der Stadtteilgemarkung Oßweil von Ludwigsburg, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Schleifmühlenbach oder Rolandbach, rechter Zufluss der Ruhr bei Syburg, kreisfreies Dortmund, Nordrhein-Westfalen